— японская компания, созданная в 2002 году, разработчик компьютерных игр. Основное направление — «маниакальные» скролл-шутеры, в частности серия игр «Touhou Project».

Официально состоит из одного человека, известного под псевдонимом ZUN.

Продукция

Игры 

 The Embodiment of Scarlet Devil (東方紅魔郷, 2002)
 Perfect Cherry Blossom (東方妖々夢, 2003)
 Imperishable Night (東方永夜抄, 2004)
 Immaterial and Missing Power (東方萃夢想, 2004) — разработка совместно с Twilight Frontier
 Phantasmagoria of Flower View (東方花映塚, 2005)
 Shoot the Bullet (東方文花帖, 2005)
 Mountain of Faith (東方風神錄, 2007)
 Scarlet Weather Rhapsody (東方緋想天, 2008) — разработка совместно с Twilight Frontier
 Subterranean Animism (東方地霊殿, 2008)
 Undefined Fantastic Object (東方星蓮船, 2009)
 Touhou Hisoutensoku (東方非想天則, 2009) — разработка совместно с Twilight Frontier
 Double Spoiler (ダブルスポイラー　～ 東方文花帖, 2010)
 Fairy Wars (妖精大戦争　～ 東方三月精, 2010)
 Ten Desires (東方神霊廟, 2011)
 Hopeless Masquerade (東方心綺楼, 2013) — разработка совместно с Twilight Frontier
 Double Dealing Character (東方輝針城, 2013)
 Impossible Spell Card (弾幕アマノジャク, 2014)
 Urban Legend in Limbo (東方深秘録, 2015) — разработка совместно с Twilight Frontier
 Legacy of Lunatic Kingdom (東方紺珠伝, 2015)
 Antinomy of Common Flowers (東方憑依華, 2017 (2018 в Steam)) — разработка совместно с Twilight Frontier
 Hidden Star in Four Seasons (東方天空璋, 2017)
 Violet Detector (秘封ナイトメアダイアリ, 2018)
 Wily Beast and Weakest Creature (東方鬼形獣, 2019)
 Unconnected Marketeers (東方虹龍洞, 2021)

Музыка 
Диски включают в себя как оригинальную музыку, сочинённую ZUN’ом, так и ремиксы музыкальных тем из «Touhou Project».
 Dolls in Pseudo Paradise (蓬莱人形, 2002)
 Ghostly Field Club (蓮台野夜行, 2003)
 Changeability of Strange Dream (夢違科学世紀, 2004)
 Gensōkyoku Bassui (幻想曲抜萃, 2005) — совместно с Twilight Frontier
 Akyu’s Untouched Score vol.1 (幺樂団の歴史１, 2006)
 Retrospective 53 minutes (卯酉東海道, 2006)
 Magical Astronomy (大空魔術, 2006)
 Akyu’s Untouched Score vol.2 (幺樂団の歴史２, 2006)
 Akyu’s Untouched Score vol.3 (幺樂団の歴史３, 2006)
 Akyu’s Untouched Score vol.4 (幺樂団の歴史４, 2007)
 Akyu’s Untouched Score vol.5 (幺樂団の歴史５, 2007)

Печатные произведения 
 Curiosities of Lotus Asia (東方香霖堂)
 Eastern and Little Nature Deity и Strange and Bright Nature Deity (東方三月精)
 Bohemian Archive in Japanese Red (東方文花帖)
 Perfect Memento in Strict Sense (東方求聞史紀)
 Touhou Bōgetsushō (東方儚月抄), состоящий из:
 Silent Sinner in Blue
 Cage in Lunatic Runagate
 The Inaba of the Moon and the Inaba of the Earth (月のイナバと地上の因幡)

Состав 
Единственный официальный член компании, а также главный программист, дизайнер и композитор — ZUN. В своих ранних играх ZUN значится как Дзюнъя Ота () — предположительно, это его настоящее имя. Родился в деревне Хакуба, Нагано.

До создания Team Shanghai Alice ZUN состоял в додзин-кружке Amusement Makers и принял участие в создании следующих игр:
 Highly Responsive to Prayers (1996) — 1 часть Touhou Project
 Story of Eastern Wonderland (1997) — 2 часть Touhou Project
 Phantasmagoria of Dim.Dream (1997) — 3 часть Touhou Project
 Lotus Land Story (1998) — 4 часть Touhou Project
 Mystic Square (1998) — 5 часть Touhou Project
 Shuusou Gyoku (2000)
 Kioh! Gyoku (2001)
 Torte Magic — додзин-шутер для манги «10 Carat Torte!»
ZUN также работал в Taito Corporation и участвовал в создании:
 Greatest Striker (Playstation 2, 2000)
 Magic Pengel (Playstation 2, 2002)
 Bujingai (Playstation 2, 2003)
 Graffiti Kingdom (Playstation 2, 2004)
 EXIT (Playstation Portable, 2005)

Факты 

 ZUN использует синтезатор Roland SD-90 для написания музыки.
 Первоначальной причиной создания игр послужило желание ZUN писать музыку для игр (VGM).
 Отличительной особенностью его музыки является характерное нестандартное использование синтезированного звука труб. Фанатами этим трубам было дано название ZUNpets (ZUN-trumpets).
 Аранжировки музыки, композитором которой является ZUN, исчисляются тысячами, а счёт исполнителей идёт на сотни.

Примечания

Ссылки 
 Team Shanghai Alice — официальный сайт
 http://www16.big.or.jp/~zun/top.html — блог ZUN’а на официальном сайте
 Invisible Games and Japanese — блог ZUN’а

Производители компьютерных игр по алфавиту
Производители компьютерных игр Японии
Touhou Project
Додзин-музыка